Aufenthaltsbewilligung steht für:

 Aufenthaltsbewilligung (Deutschland) (bis 2004)
 eine Form des Aufenthaltsrechts in Österreich, siehe Aufenthaltsstatus (Österreich) #Aufenthaltstitel
 eine Form des Aufenthaltsrechts in der Schweiz, siehe Aufenthaltsstatus (Schweiz)

Siehe auch:
 Aufenthaltsgenehmigung